C28H44O – formula molecolare dell'ergocalciferolo
C28H44O – formula molecolare dell'ergosterolo

Formule molecolari